Iavolenus ist der Familienname folgender Personen:

 Gaius Iavolenus Calvinus, römischer Suffektkonsul
 Lucius Iavolenus Priscus, römischer Politiker, Senator und Jurist